Сергей Муханов:
 Муханов, Сергей Ильич (1762—1842) — действительный тайный советник, обер-шталмейстер.
 Муханов, Сергей Николаевич (1796—1858) — московский обер-полицеймейстер, харьковский и орловский губернатор.